A Ponte Algés-Trafaria será uma ponte rodoviária que ligará Algés à Trafaria, tornando-se a quarta travessia do distrito de Lisboa sobre o Tejo. Segundo fontes do gabinete do ministro das Obras Públicas, estaria nos planos do Governo de Portugal. Todavia, ainda não há uma data definida para a sua construção.

Pontes no distrito de Lisboa
Pontes sobre o rio Tejo em Portugal
Pontes no distrito de Setúbal
Pontes em estudo ou em projeto